

Pessoas
Domenico Lancellotti
Júlio Lancellotti
Sílvio Lancellotti

Outros
Villa Lancellotti - um palácio italiano situado em Frascati, Província de Roma

Veja também
Lancelote (desambiguação)

Desambiguações de sobrenomes